William Dunbar – poeta scozzese
William Dunbar – naturalista, esploratore e astronomo scozzese
William Dunbar – politico statunitense
William Dunbar – personaggio immaginario della serie animata Code Lyoko